Carvalho är ett efternamn som används främst i Portugal, Brasilien, Galicien i Spanien (där den galiciska stavningen av namnet är Carvallo eller Carballo), de tidigare portugisiska kolonierna i Afrika (Portugisiska Östafrika, Portugisiska Västafrika, Portugisiska Guinea m.fl.). Ordet carvalho betyder ek på portugisiska.

Personer

 Alan Carvalho (Alan Douglas Borges de Carvalho), brasiliansk fotbollsspelare
 Amauri Carvalho de Oliveira, brasiliansk fotbollsspelare
 Caroline Miolan-Carvalho (1827–1895), fransk sångerska
 Daniel da Silva Carvalho, brasiliansk fotbollsspelare
 Daniel da Cruz Carvalho, portugisisk fotbollsspelare
 Edgar Patricio de Carvalho Pacheco, angolansk fotbollsspelare
 Eduardo Carvalho (född 1982), portugisisk fotbollsmålvakt
 Evaristo Carvalho (1941-2022), premiärminister i São Tomé och Príncipe
 Felipe Carvalho (född 1993), uruguayansk fotbollsspelare
 Florian Carvalho (född 1989), fransk medeldistanslöpare
 Jaqueline Carvalho (född 1983), brasiliansk volleybollspelare
 João Carvalho (född 1997), portugisisk fotbollsspelare
 Joaquim Carvalho, portugisisk fotbollsspelare
 José Cândido Carvalho, brasiliansk skribent
 José da Silva Carvalho (1782–1856), portugisisk statsman
 Léon Carvalho (1825–1897), fransk sångare
 Luís Cláudio Carvalho da Silva, brasiliansk fotbollsspelare
 Luiz Fernando Carvalho, brasiliansk regissör
 Ricardo Carvalho, portugisisk fotbollsspelare
 Roger Carvalho (född 1986), brasiliansk fotbollsspelare
 Rosa de Carvalho Alvarenga (1780-talet–efter 1857), portugisisk affärsidkare och diplomat
 Sara Carvalho, portugisisk kompositör
 Teresa Carvalho (född 1984), svensk politiker, socialdemokrat
 William Carvalho (född 1992), portugisisk fotbollsspelare

Portugisiska efternamn